Alfaiate ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandre Alfaiate (* 1995), portugiesischer Fußballspieler
 Rúben Alfaiate (* 1995), portugiesischer Fußballtorhüter